Соревнования по волейболу среди национальных сборных команд в рамках Тихоокеанских игр проводятся под эгидой Азиатской конфедерации волейбола (Зональная ассоциация Океании) и Совета Тихоокеанских игр.
 
Тихоокеанские игры проводятся с 1963 раз в четыре года. Мужской волейбол включён в программу соревнований в 1963 году (I игры), женский — в 1966 (II игры). Участвуют сборные команды стран Океании, входящих в Совет Тихоокеанских игр.

Соревнования среди мужских и женских команд состоят из группового раунда и плей-офф.

Призёры

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Волейбольная лига островов Уоллис и Футуна 

Волейбольные соревнования в Океании